Fra má více významů:

Jména 
Fra je původně zkratka z lat. frater (bratr, zkratka fr., česky br.):
 Fra Angelico
 Fra Dolcino
 Fra Filippo Lippi

Ostatní 
 Fra (nakladatelství)

Podobné názvy 
 FR

Související články 
 Derviš
 Řeholník